Apelles est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Apelles de Smyrne (), apôtre évangélisateur de la région de Smyrne,  disciple de saint Paul ; fêté le 10 septembre. 
 Apelles, (), ou Apelle ou Ampèle ou Ampelio, ermite et forgeron en Ligurie ; fêté le 14 mai.

Autres personnalités remarquables 
 Appelles de Cos (), ou Apelle ou Apeles ou Apèles, peintre célèbre en Grèce.
Apelle (gnostique), théologien du IIe siècle

Références